Anchor Point kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Anchor Point, Newfoundland och Labrador, ort,

USA 

 Anchor Point, Alaska, ort, Kenai Peninsula Borough, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar